Беттендорф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн.
 Беттендорф () — комуна Люксембургу, входить до складу кантону Дикірх
 Беттендорф  — місто в штаті Айова.